La coda (it. coda, « queue ») est un élément facultatif de la syllabe situé après le noyau syllabique. Elle est constituée d'une ou de plusieurs consonnes. Sa sonorité, à l'inverse de l'attaque de syllabe, est décroissante. Une syllabe qui possède une coda (VC, CVC, CVCC, CVV...) est nommée syllabe fermée, tandis qu'une syllabe dépourvue de coda est qualifiée de syllabe ouverte.

Notes et références 

Phonologie
Phonétique suprasegmentale